La familia Baldwin (/ˈbɔːldwɪn/) son parientes estadounidenses, tanto por nacimiento como por matrimonio, que se han desempeñado principalmente en la industria cinematógráfica, aunque también en la moda y en la música.

El actor Adam Baldwin comparte el mismo apellido pero no está relacionado con la familia.

Miembros

Miembros principales 
 Los cuatro "hermanos Baldwin":
 Alec, actor.
 Daniel, actor.
 William, actor.
 Stephen, actor.

Otros miembros 
 Las hermanas Baldwin:
 Elizabeth Baldwin
 Jane Anne Baldwin

 Por matrimonio:
 Kim Basinger (exesposa de Alec), actriz y modelo.
 Hilaria Thomas (esposa de Alec).
 Chynna Phillips (esposa de William), cantante.
 Kennya Deodato (esposa de Stephen).

 Por descendencia:
 Ireland, hija de Alec, modelo.
 Hailey, hija de Stephen, modelo.

Miembros de la familia 
 Alexander Rae Baldwin Sr. (25 de marzo de 1897 – 20 de mayo de 1969).
 Alexander Rae Baldwin Jr. (26 de octubre de 1927 – 15 de abril de 1983).
 Elizabeth Baldwin (1957 – ).
 John Keuchler
 Jennifer Keuchler
 Jill Keuchler
 Jean Keuchler
 Jessica Keuchler
 Jacqueline Keuchler
 Alexander Rae Baldwin III (3 de abril de 1958 – ).
 Ireland Eliesse Baldwin (23 de octubre de 1995 – )
 Carmen Gabriela Baldwin (23 de agosto de 2013 – )
 Rafael Thomas Baldwin (17 de junio de 2015 – )
 Leonardo Ángel Charles Baldwin (12 de septiembre de 2016 – )
 Romeo Alejandro David Baldwin (17 de mayo de 2018 – )
 Eduardo Pau Lucas Baldwin (8 de septiembre de 2020 – )
 María Lucía Victoria Baldwin (25 de febrero de 2021 – )
 Ilaria Catalina Irena Baldwin (22 de septiembre de 2022 – )
 Daniel Leroy Baldwin (5 de octubre de 1960 – ).
 Kahlea Baldwin (1984 – )
 Alexandra Baldwin (1994 – )
 Atticus Baldwin (13 de julio de 1996 – )
 Avis Ann Baldwin (17 de enero de 2008 – )
 Finley Rae Baldwin (7 de agosto de 2009 – )
 William Joseph Baldwin (21 de febrero de 1963 – ) 
 Jameson Baldwin (2000 – )
 Vance Baldwin (2002 – )
 Brooke Baldwin (2004 – )
 Jane Anne Baldwin (1965 - )
 Grainger Sasso
 Griffin Sasso
 Stephen Andrew Baldwin (12 de mayo de 1966 – ) 
 Alaia Baldwin (febrero de 1993 – )
 Hailey Baldwin (22 de noviembre de 1996 – )

Referencias 

Actores de Nueva York
Familias de Estados Unidos